Suzy Q bezeichnet:

 Suzy Q (Band), kanadische Studio-Band 
 Suzy Q (Film), niederländischer Film von Martin Koolhoven (1999)
 Suzy Q Records, deutsches Independent-Label